Die Bosnisch-herzegowinische Fußballmeisterschaft 1999/2000 war die sechste Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 1999 und endete am 20. Mai 2000.

Meister wurde der NK Brotnjo Čitluk.

Modus 
Die 16 Mannschaften traten zunächst an insgesamt 30 Spieltagen zweimal gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. Die fünf besten Teams spielten anschließend in den Play-offs mit den drei besten Vereinen der bosnisch/kroatischen Liga um den Meistertitel.

Der Meister qualifizierte sich für die 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2000/01, der Finalist und der Pokalsieger traten im UEFA-Pokal 2000/01 an. Der HŠK Zrinjski Mostar spielte nach gewonnenem Play-off im UEFA Intertoto Cup 2000. Die letzten fünf Vereine stiegen ab.

Nach Saisonende wurde beschlossen, die beiden Verbände zusammenzuführen und in einer gemeinsamen Liga, der Premijer Liga, zu spielen.

1. Runde

Tabelle

Kreuztabelle

Play-offs 
Die fünf besten Mannschaften und die drei besten Teams aus der bosnisch/kroatischen Liga spielten in zwei Gruppen die Finalisten für die Meisterschaft aus. Gespielt wurde am 24. Mai bis 11. Juni 2000.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}
NK Brotnjo Čitluk nahm an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2000/01, Vizemeister FK Budućnost Banovići an der 1. Qualifikationsrunde im UEFA-Pokal 2000/01 teil.

Play-off Intertoto Cup 

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000